Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Sud de France 2020. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 1. und 2. Februar 2020 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 108 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Pérols